Municipio de Hanover puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hanover (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Hanover (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Hanover (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Hanover (condado de Lake, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Hanover (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Hanover (condado de Allamakee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de Hanover (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Hanover (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Hanover (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Hanover (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Hanover (condado de Wexford, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wexford.
 Municipio de Hanover (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Hanover (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Hanover (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Hanover (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Hanover (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Hanover (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Hanover (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Hanover (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de Hanover (condado de Lehigh, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lehigh.
 Municipio de Hanover (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Hanover (condado de Northampton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Northampton.
 Municipio de Hanover (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.